Le nom Aleksandr Balandin ou Alexandre Balandine est porté par les personnes suivantes :

 Aleksandr Balandin (1953-), un cosmonaute russe ;
 Aleksandr Balandin (1989-), un gymnaste russe.

Voir aussi